Le terme de Siège de Tripoli recouvre

Tripoli au Liban 
 Siège de Tripoli (1102-1109), mené par le croisé Raymond de Saint-Gilles et qui permet la constitution du comté de Tripoli, 
 Siège de Tripoli (1271), mené par le Mamelouk Baybars dans sa guerre contre la principauté d'Antioche et le comté de Tripoli, 
 Siège de Tripoli (1289), mené par les Mamelouks et qui conduisit à la prise de la ville et la fin du comté de Tripoli.

Tripoli en Libye 
 Prise de Tripoli (1551), prise par les Ottomans de la forteresse de Tripoli tenue par l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem

Voir aussi
 Bataille de Tripoli

Homonymie